Саве-Шемшаки — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саве-Шемшаки, Пурия (род. 1987) — иранский горнолыжник, участник Олимпийских игр 2010 года.
 Саве-Шемшаки, Хусейн (род. 1985) — иранский горнолыжник, участник Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.